Nardaran – centro abitato del distretto di Qobustan, in Azerbaigian
 Nardaran – centro abitato del distretto di Siyəzən, in Azerbaigian